Base kan avse:

 Base (musikalbum) – ett musikalbum från 2015 av Kim Jong-hyun
 Base (Openoffice) – en databashanterare i kontorspaketet Openoffice.org
 BASE-hoppning – fallskärmshoppning från objekt med markkontak
 Josef Baše (1850–1899), en tjeckisk poet